Miejscowości w USA:
 Westover – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Westover – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Westover – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia